El término asuka puede hacer referencia a:

 Período Asuka, era de la historia japonesa que transcurre aproximadamente entre los años 552 a 710.
 Asuka-kyō antigua capital de Japón durante la era Asuka.
 Asuka-dera, también conocido como Hōkō-ji, templo budista en Asuka (Nara).
 Gekkan Asuka es una revista de manga shōjo de la editorial Kadokawa Shoten.

Personas 
 Asuka es una luchadora profesional que trabaja en la WWE.
 Asuka Fukuda es una cantante de pop japonés.
 Asuka Fujimori es una escritora japonesa en francés.
 Asuka Hinoi es una cantante japonesa que lidera el grupo de Jpop Hinoi Team.

Personajes de ficción 
 Asuka Langley Sōryū es un personaje ficticio del manga y anime Neon Genesis Evangelion.
 Asuka Kazama es un personaje ficticio femenino de la saga de videojuegos Tekken.
 Asuka Tenjouin, en español Alexis Rhodes, es un personaje ficticio de las series de manga y anime Yu-Gi-Oh! GX.
 Momoko Asuka es un personaje ficticio de la serie Magical Doremi.
 Kenji Asuka es un personaje ficticio de la primera serie de Super Sentai Himitsu Sentai Goranger.